Dit is een lijst van films die het meeste publiek trokken naar de Belgische bioscopen (vanaf 1996).

Zie ook 
 Lijst van Belgische films
 Lijst van succesvolste Belgische films
 Lijst van duurste Belgische films
 Lijst van succesvolste films

Belgie